Göde steht für:

 Göde Holding, deutsche Unternehmensgruppe

Göde oder Goede ist der Familienname folgender Personen:
 Christian August Gottlieb Göde (1774–1812), deutscher Rechtswissenschaftler
 Edda Goede (* 1940), deutsche Politikerin (SPD)
 Erich Goede (1916–1949), deutscher Fußballspieler
 Eva de Goede (* 1989), niederländische Hockeyspielerin
 Hans de Goede (* 1953), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Henning Göde (um 1450–1521), deutscher Jurist
 Jean-Michel Göde (* 1993), deutscher Futsalspieler
 Rico Göde (* 1982), deutscher Handballspieler
 Suzanne de Goede (* 1984), niederländische Radrennfahrerin und Mountainbikerin 

Siehe auch:
 Goedel
 Gödel
 Göte
 Goethe (Begriffsklärung)